Offenstall steht für:

 eine Form der Pferdehaltung, siehe Pferdehaltung#Offenstallhaltung
 eine Bauform für Ställe in der Rinderhaltung, siehe Rinderoffenstall

Siehe auch: